O Académico (revista) (1878), revista quinzenal literária português
 O Académico (bissemanário) (1881-1882), publicação bissemanal redigida por alunos dos cursos superiores 
 O Académico (jornal) (1902—1903), semanário ilustrado português

Ou ainda:
 Clube Académico de Futebol (1917—2006) clube de futebol português conhecido como Académico de Viseu
 Académico Viseu Futebol Club (2005), clube de futebol de Viseu, Portugal
 Académico Futebol Clube (1911), clube de futebol do Porto, Portugal

Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol, clube de futebol português conhecido como Académica de Coimbra